Ethiek
 Ethica (Spinoza)
 Ethica Nicomachea
 Moralia (Ethica) van Plutarchus